Sofía Amalia Carolina de Sajonia-Hildburghausen (; 21 de julio de 1732 en Hildburghausen - 19 de junio de 1799 en Öhringen) fue una princesa de Sajonia-Hildburghausen y por matrimonio Princesa de Hohenlohe-Neuenstein-Oehringen.

Biografía 
Amalia era el hijo menor y única hija del Duque Ernesto Federico II de Sajonia-Hildburghausen de su matrimonio con Carolina Amalia, una hija del Conde Felipe Carlos de Erbach-Fürstenau.

Contrajo matrimonio el 28 de enero de 1749 en Hildburghausen con el Príncipe Luis de Hohenlohe-Neuenstein-Oehringen (23 de mayo de 1723 - 27 de julio de 1805). Tuvieron un hijo, Carlos Luis Federico (20 de abril de 1754 - 28 de febrero de 1755).

Debido a que no tuvieron hijos que alcanzaran la madurez, después de la muerte de Luis sus territorios pasaron a manos de Hohenlohe-Ingelfingen.

En 1770 Amalia invitó a su desgraciado hermano Eugenio —y después a su esposa cuando se casaron en 1778— a vivir en la corte en Öhringen, donde ambos vivieron hasta su muerte (en 1795 y 1790, respectivamente).

Ella fue enterrada con su marido en un lugar especial de descanso en la Iglesia Colegiata de Öhringen. Aquí, en el transepto sur, fue creado un relieve de mármol de Carolina y su marido en estilo neoclásico por el escultor Johann Gottfried Schadow en ocasión de las bodas de oro de la pareja en 1799.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Beschreibung des Oberamts Oehringen, H. Lindemann, Stuttgart, 1865, p. 111 (Digitalizado)
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg, Bozen, 1917, reprinted Altenburg, 1992

Princesas de Sajonia-Hildburghausen
Duquesas de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Hildburghausen